6458 Nouda – asteroide della fascia principale
 Nouda – personaggio della Tetralogia di Bartimeus